Igelbach ist ein Gewässername:

 Igelbach (Glane), rechter Zufluss der dort noch Ladberger Mühlenbach genannten Glane (zur Ems) bei Ringel, Stadt Lengerich, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen 
 Igelbach (Hagleitenbach), linker Zufluss des dort Fällbach genannten Hagleitenbachs (zum dort Feilbach genannten Kristeinbach, zur Donau) bei Rappersdorf, Gemeinde Hofkirchen im Traunkreis, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Igelbach (Moldau), tschechisch Ježová, linker Zufluss der Moldau im Stausee Lipno; Grenzbach von Markt Aigen-Schlägl, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich zu Tschechien
 Igelbach (Murg), rechter Zufluss der Nordschwarzwälder Murg (zum Oberrhein) zwischen dessen Stadtteil Scheuern und Gernsbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Igelbach (Nägelesbach), linker Zufluss des Nägelesbachs bei Schönbronn, Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Igelbach (Schwanenbach), rechter Zufluss des Schwanenbachs (zum Reichenbach, zur Gutach in Hornberg, zur Kinzig) beim Zinken Igelloch, Stadtteil Reichenbach, Hornberg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Igelbach (Wanne), rechter Zufluss der Wanne (zur Haune) nach Dipperz, Landkreis Fulda, Hessen

Siehe auch:
 Igelsbach